La casa rossa (The Red House) – film del 1947 diretto da Delmer Daves
 The Red House – film del 2014 diretto da Gregory Avellone